

Июль 
 17 июля — Магн Феликс Эннодий, христианский писатель и поэт, епископ Павии, святой.

Ноябрь 
 29 ноября — Иаков Серугский, один из подвижников сирийской поэзии и богословия.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бьюит Монастербойский, святой чудотворец Монастербойский и Шотландский.

0521
Умершие в 521 году